Galijum sulfid se može odnosit na:

 Galijum(III) sulfid, Ga2S3
 Galijum(II) sulfid, GaS